Tubulifera — рід грибів родини Reticulariaceae. Назва вперше опублікована 1779 року.

Класифікація 
До роду Tubulifera відносять 11 видів:

Примітки

Джерела 

 Jacquin, N.J. 1778. Miscellanea austriaca ad botanicum, chemiam et historiam naturalem spectantia. 1:1-212 - P.144

1779 у науці